Česko-malajské vztahy jsou zahraniční vztahy mezi Českem a Malajsií. Česko má velvyslanectví v Kuala Lumpur a honorární konzulát v Kota Kinabalu. Malajsie má velvyslanectví v Praze.

Diplomatické mise 

 Česko má velvyslanectví v Kuala Lumpur a honorární konzulát v Kota Kinabalu.
 Malajsie má velvyslanectví v Praze.

Odkazy

Reference

Související články 

 Dohoda o volném obchodu mezi Malajsií a Evropskou unií
 Seznam českých velvyslanectví v zahraničí
 Seznam malajských velvyslanectví v zahraničí
 Vztahy mezi ASEAN a Evropskou unií
 Vztahy mezi Evropskou unií a Malajsií
 Zahraniční vztahy Česka
 Zahraniční vztahy Malajsie

Externí odkazy 

 Czech-Malaysian Relations at 40: Forging Stronger Ties in the Era of EU ASEAN Regionalism (anglicky)
 Šoiw-Mej Ceng. Trade Flows between Czech Republic and East Asia (PFD). leden 2013. (anglicky)

Malajsie